Моэче ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль. Занимает площадь 48,74 км². Население — 1401 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи